L'expression « tigre blanc » peut désigner :
 le tigre blanc, dit « tigre blanc royal », un tigre de l'espèce Panthera tigris,
 le tigre blanc de l'ouest, une créature de la mythologie chinoise,
 le Tigre Blanc, nom de quatre personnages de fiction,
 Tigre blanc, un film hongkongais.
 Le nom du Champ pétrolifère de Bạch Hổ signifie aussi Tigre blanc en Vietnamien